Кеолвульф (также Кеолвулф, Келвульф и Кёлвульф; , ) — мужское имя англосаксонского происхождения. Известные носители:
 Кеолвульф — король Уэссекса (597—611)
 Кеолвульф Святой (умер в 765) — король Нортумбрии (729—737)
 Кеолвульф — епископ Линдси (767—796)
 Кеолвульф I — король Мерсии (821—823)
 Кеолвульф II — король Мерсии (874—879)